Oti – rzeka w Afryce Zachodniej
 Oti – prefektura w Togo
 3 miejscowości w Estonii:
 Oti – wieś w gminie Karksi
 Oti – wieś w gminie Pöide
 Oti – wieś w gminie Torma